

Diritto 
 Pena – nel diritto penale, la punizione a conseguenza del riconoscimento di un reato da parte dell'autorità giuridica preposta all'accertamento dei reati (giudice  penale)
 Punizione militare – nel diritto militare, sanzione disciplinare inflitta dai superiori ad un militare
 Punizione corporale – genere di pena che prevede una tortura corporale. Esempi sono la flagellazione, l'amputazione di arti e la marchiatura a fuoco

Pedagogia 

 Punizione – in pedagogia, supplizio inflitto da un educatore ad una persona, in special modo ad un bambino, con lo scopo di scoraggiare il ripetersi di un determinato comportamento
 Punizioni corporali nelle scuole
 Punizioni corporali in famiglia

Altro 
 Punizione o calcio di punizione – nel calcio, un calcio effettuato con la palla ferma a seguito di un fallo di gioco
 La punizione – film del 1914 
 La punizione (La punition) – film del 1973 diretto da Pierre-Alain Jolivet 
 Punizione – romanzo di Elizabeth George